Ви́ктор Покро́вский:
 Покровский, Виктор Александрович (1897—1990) — регент, переводчик и аранжировщик.
 Покровский, Виктор Леонидович (1889—1922) — генерал-лейтенант, участник Белого движения.